Енсино Гачо има више значења:

 Енсино Гачо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Енсино Гачо (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику